X Mistrzostwa Europy w futsalu odbyły się w Belgradzie, stolicy Serbii w dniach 2–13 lutego 2016 roku. Rozgrywki zorganizowane przez UEFA, w której wystąpiło 12 europejskich reprezentacji narodowych w futsalu. Gospodarz mistrzostw wybrany został 20 marca 2012.

Hala 
Wszystkie mecze rozegrane były na Belgrad Arenie.

Uczestnicy 
Do turnieju zakwalifikowały się:
 Serbia (gospodarz)
 Włochy (obrońca tytułu)
 Azerbejdżan
 Chorwacja
 Czechy
 Hiszpania
 Kazachstan
 Portugalia
 Rosja
 Słowenia
 Ukraina
 Węgry

Rozgrywki grupowe 
Terminarz został wylosowany 28. października 2015 roku.

Do ćwierćfinałów wychodzą zwycięzcy grup i drużyny z drugich miejsc.

Grupa A 

Serbia - Słowenia 5:1

Słowenia - Portugalia 2:6

Portugalia - Serbia 1:3

Grupa B 

Hiszpania - Węgry 5:2

Węgry - Ukraina 3:6

Ukraina - Hiszpania 1:4

Grupa C 

Rosja - Kazachstan 2:1

Kazachstan - Chorwacja 4:2

Chorwacja - Rosja 2:2

Grupa D 

Włochy - Azerbejdżan 3:0

Azerbejdżan - Czechy 6:5

Czechy - Włochy 0:7

2016
2016 w piłce nożnej
2016 w Serbii
Zawody sportowe w Belgradzie
Piłka nożna w Serbii